Bota
Ou ainda:
Rio Botas - curso d'água brasileiro
Mário Botas - artista plástico português

Desambiguação